Ilba oder ʿIlba steht für:
 Elba (Schutzgebiet)

ILBA ist die Abkürzung für:
 Israelitische Lehrerbildungsanstalt